Cioara steht für:

 ein veralteter Name der Gemeinde Săliștea (Alba) im Kreis Alba in Siebenbürgen, Rumänien

Cioara ist der Familienname folgender Personen:

 Zaharia Cioară (1953–2009), rumänischer Kanurennsporttrainer